Serranensi – abitanti di Serrana
Serranensi – abitanti di Serrano do Maranhão
Serranensi – abitanti di Serranos